Wołodymyr Onyszczenko (1915–2001)
 Wołodymyr Onyszczenko (ur. 1949)